De Veikkausliiga 2014 was het 84ste seizoen in het hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Aan de competitie deden twaalf teams mee. Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 25 oktober 2014.

HJK veroverde in de 26ste speelronde voor de 26ste keer en opnieuw de Finse landstitel met tien punten voorsprong op achtervolger Seinäjoen Jalkapallokerho. TPS degradeerde na elf jaar in de Veikkausliiga te hebben gespeeld naar de Ykkonen.

Teams

Er namen twaalf teams deel aan de Veikkausliiga 2014, elf teams die ook in 2013 van de partij waren en één teams dat promoveerde vanuit de Ykkönen. JJK degradeerde vorig seizoen naar de Ykkönen. SJK werd kampioen in de Ykkönen en nam de plaats van JJK in.

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Assists
12 assists
 Petteri Forsell (IFK Mariehamn)
11 assists
 Hendrik Helmke (FF Jaro)
10 assists
 Mika Ojala (FC Inter)
9 assists
 Ariel Ngueukam (FC Lahti)
8 assists
 Miikka Ilo (KuPS)
 Juha Pirinen (MYPA)
 Tuomas Rannankari (KuPS)
7 assists
 Macoumba Kandji (HJK)
 Hassan Sesay (FC Lahti)
6 assists
 Robin Lod
 William de Mattia (MYPA)
 Justin Moose (SJK)

Positieverloop per club

Scheidsrechters

Toeschouwers

Kampioensteam
 HJK Helsinki 
Tapio Heikkilä, Robin Lod, Gideon Baah, Sebastian Mannström, Valtteri Moren, Mika Väyrynen, Macoumba Kandji, Demba Savage, Markus Heikkinen, Veli Lampi, Nikolai Alho, Michael Tørnes, Sebastian Sorsa, Mikael Forssell, Oussou Konan, Teemu Tainio, Fredrik Lassas, Rasmus Schüller, Joel Perovuo, Erfan Zeneli, Anthony Annan, Alex Lehtinen, Carljohan Eriksson, Joevin Jones, Toni Doblas, Aristide Bancé, Obed Malolo, Roni Porokara, Mikko Viitikko, Emerik Grönroos, Lucas Lingman en Ville Wallén. Trainer-coach: Mika Lehkosuo.

Prijzen

Maandelijkse prijzen

Managers gala
Op 30 oktober 2014 werd er een managersgala gehouden om het voetbalseizoen af te sluiten. Hierbij werden diverse prijzen uitgereikt in de diverse categorieën voor de beste spelers die verkozen waren door trainers en managers onder elkaar.

Talent van het jaar - Johannes Laaksonen (SJK)
Beste keeper - Henrik Moisander (FC Lahti
Beste verdediger - Cedric Gogoua (SJK)
Beste middenvelder - Robin Lod (HJK)
Beste aanvaller - Demba Savage (HJK)
Beste speler - Petteri Forsell (IFK Mariehamn)
Beste coach - Mika Lehkosuo (HJK)
Veikkausliiga legende - Jouni Hyytiä

Zie ook
Beker van Finland 2014
Fins voetbalelftal in 2014

Externe link
Officiële site

2014
Competitievoetbal 2014